Первый дивизион Гонконга 1989/1990 — 79-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В этом сезоне соревнования проводились в два круга. Клуб Хэппи Вэлли не сумел защитить чемпионский титул, полученный в прошлом сезоне.

Таблица

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 1989/1990 на rsssf.com

1989/1990
Гонконг
1980-е годы в Гонконге
1990-е годы в Гонконге